Джованни Баттиста Лугари (; 18 февраля 1846, Рим, Папская область — 31 июля 1914, Рим, королевство Италия) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник. Асессор Верховной Священной Конгрегации Священной Канцелярии с 11 января 1902 по 27 ноября 1911. Кардинал-дьякон с 27 ноября 1911, с титулярной диаконией Санта-Мария-ин-Портика-Кампителли с 30 ноября 1911.

Биография 
Джованни Баттиста Лугари родился 18 февраля 1846 года, в Риме, на территории Папской области. Образование получил в Королевском университете и Папском Григорианском университете. Лугари был рукоположен в сан священника 15 января 1896 года, когда ему было почти пятьдесят лет.

Затем он поступил на службу в Римскую курии, и 3 февраля 1896 года был назначен асессором и суб-укрепителем веры Священной Конгрегации Обрядов. После этого, три дня спустя, 6 февраля, Лугари был назначен тайным камергером supernumerario. Лугари был возведён в ранг полного укрепителя веры 4 июня 1897 года. В тот же день, он был возведён в ранг Придворного прелата Его Святейшества.

28 марта 1900 года Лугари был произведён в каноники Либерийской базилики, а 10 июня каноником Латеранской базилики. 22 апреля 1901 года Лугари был назначен папским аудитором и служил укрепителем веры на процессе канонизации Жанны д’Арк в том же году. Он стал асессором Верховной Священной Конгрегации Священной Канцелярии 11 января 1902 года, а 1 февраля каноником Собора Святого Петра.

2 февраля 1902 года Лугари был возведён в ранг апостольского протонотария supernumerarium, а затем, 18 апреля того же года, консультантом Священной Конгрегации Обрядов. Его заслуги за долгие годы работы в Курии были оценены Папой Пием X, который возвёл его достоинство кардинала-дьякона титулярной церкви Санта-Мария-ин-Портико на консистории от 27 ноября 1911 года.

Кардинал Лугари скончался в своем родном Риме, в возрасте 68 лет. Он похоронен на кладбище Кампо-Верано.

Литература 
 Daniel, Charles; Paul-Marie Baumgarten; Antoine de Waal. Rome; le chef suprême l’organisation et l’administration centrale de l'église. Paris : Plon, 1900, p. 682;
 Pięta, Zenonem. Hierarchia Catholica Medii et Recentioris Aevi. Volumen IX (1903—1922). Patavii : Typis et Sumptibus Domus Editorialis «Il Messaggero di S. Antonio» apud Basilicam S. Antonii, 2002, pp. 11 and 2.

Ссылки 
 Информация 
 Информация Cardinals of the Holy Roman Church 

Кардиналы Италии
Кардиналы Пия X
Похороненные на кладбище Кампо Верано